Rampina ima više značenja:
 Rampina, Alessandria
 Rampina, Mantua